

Geografia

Austria 
 Telfes im Stubai – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Italia 
 Telfes – nome tedesco di Telves, frazione del comune di Racines nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 Telfs – comune austriaco nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)